Gulden regel (leefregel)
 Gulden regel (mechanica)
 Fermi's gulden regel
 Gouden regels in de schaakopening